Шлéзвиг-Гóльштейн ():
 Шлезвиг-Гольштейн — земля в Германии, расположенная на севере страны.
 Шлезвиг-Гольштейн (провинция) — прусская провинция, предшественница одноимённой земли.
 Шлезвиг-Гольштейн (корабль) — немецкий броненосный военный корабль.

См. также